Amplificazione – effetto ottenuto tramite l'utilizzo di un amplificatore
 Amplificazione – tecnica di biologia molecolare
 Amplificazione larvale – in biologia, fenomeno affine alla poliembrionia
 Amplificazione multistadio – sistema di amplificazione a più stadi
 Amplificazione Raman – fenomeno fisico applicato nelle telecomunicazioni

Pagine correlate 

 Amplificatore (disambigua)